Saint-Germier kan syfta på:
 Saint-Germier, Deux-Sèvres
 Saint-Germier, Gers
 Saint-Germier, Haute-Garonne
 Saint-Germier, Tarn